Единство может означать:
 Единство — такая взаимосвязь определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему.
 «Единство» — российская социал-демократическая организация, основанная Г. В. Плехановым в 1914 году.
 «Единство» — движение/фракция в Государственной Думе России 3 созыва, в 2001 году, реорганизована в партию Единая Россия. 
 «Единство» — политическая партия республики Южная Осетия.
 «Единство» — латвийское политическое объединение.
 «Единство» — просоветское коммунистическое общественно-политическое движение в Литве, времён распада СССР.
 «Единство» — российский мини-футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Единство» — черногорский футбольный клуб из Биело-Поле.
  — белорусский футбольный клуб из Дзержинска Минской области.
  — боснийский футбольный клуб из Бихача.
 «Единство» — независимый профсоюз ОАО АвтоВАЗ.
 «Единство» — медиахолдинг республики Татарстан.
 «Единство» — американский документальный фильм 2015 года.
 «Единство» — газета, издававшаяся в Москве в 1918 году.
 «Единство» — газета, издававшаяся в Праге в 1931 - 1934 гг.

Примечания